Ла Демокрасија има више значења:

 Ла Демокрасија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Демокрасија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Демокрасија (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Демокрасија (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику